Nisia är ett släkte av insekter. Nisia ingår i familjen Meenoplidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Nisia